Катица Лабаш (Загреб,1906 — Загреб, 1997) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Црни бисери   || Секретарица иследника
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Операција Тицијан  || /
|-
| 1964. || На тараци ТВ филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Биографија

Рођени 1906.
Умрли 1997.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Загреба